Rémilly puede referirse a: 

 Rémilly, comuna francesa situada en Mosela.
 Rémilly, comuna francesa situada en Nièvre.